

Haendel 
 Georg Friedrich Haendel (1685-1759), compositeur allemand, naturalisé britannique ;
 Ida Haendel (1928-2020), violoniste britannique ;
 Melissa Haendel, épidémiologiste américaine.

Händel 
 Thomas Händel (1953-),  député européen allemand